"O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus" (em português:Venham Todos Os Fieis/Coro de Aleluia) É o segundo single do álbum Merry Christmas II You, da cantora Mariah Carey. Nesta música Mariah divide os vocais com sua mãe Patricia Carey, cantora de ópera.

O Vídeo Clip
Lançado oficialmente no dia 27 de Novembro de 2010, no site de Mariah, o vídeo e bem simples, começa mostrando uma fogueira, logo depois Mariah escrevendo letra da música que esta bem rabiscada, fotos de Mariah por toda sua carreira e vida, varias vezes aparecem, também Mariah e seu marido Nick Cannon e sua mãe "Patricia Carey". O vídeo gira entorno de Mariah e sua mãe no estúdio gravando a música, o lugar e repleto de pisca-pisca e enfeites de natal.

Canções gravadas por Mariah Carey
Singles de 2010